Channel 24 est le nom de plusieurs chaînes de télévision
 l'un des noms commerciaux de ABC News 24 en Australie, lancée en 2010, chaîne d'information de Australian Broadcasting Corporation
 Channel 24 (Bangladesh), au Bangladesh, lancée en 2012
 Channel 24 (Pakistan), au Pakistan lancée en 2015 en langue ourdou
 A24 news channel, une chaîne panafricaine basée au Kenya, lancée en 2008